Master professionnel un terme de l'enseignement supérieur français.
 Master pro de saut d'obstacles, la finale du Championnat de France de saut d'obstacles (équitation).